Dowden ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Rinkle Dowden (1839–1907), US-amerikanischer Politiker
 Arthur Ernest Dowden, britischer Diplomat
 Bradley Dowden, US-amerikanischer Philosoph
 Corey Dowden, US-amerikanischer Footballprofi
 Edward Dowden (1843–1913), irischer Poet und Kritiker
 John Dowden (1840–1910), irischer Geistlicher und Historiker
 Ken Dowden (* 1950), britischer Klassischer Philologe
 Oliver Dowden (* 1978), britischer Politiker
 Richard Dowden, britischer Journalist

im NRHP gelistete Objekte:
 Dowden Tannery, in Cold Spring Harbor, New York, ID-Nr. 85002519
 Dowden's Luck, in Poolesville, Maryland, ID-Nr. 88002143